Вичини:

 Вичини — село на Украине, находится в Рожищенском районе Волынской области.
 Вичини, Адзельо (1933—2018) — итальянский футболист, защитник, тренер.